Ireneusz Bogajewicz (* 1921), polski muzyk, wirtuoz skrzypiec
 Jurek Bogajewicz (Yurek Bogayevicz, Bogayewicz, Bogajevich), właściwie: Jerzy Bogajewicz (* 1949)